Ири́на За́йцева:
 Зайцева, Ирина Алексеевна (род. 1958) — советская и российская телеведущая.
 Зайцева, Ирина Павловна (род. 1955) — советский, российский и украинский общественный и образовательный деятель.